Parabuthus es un género de escorpiones afrotropicales altamente venenosos que muestran preferencia por las áreas lluviosas. Su picadura es de importancia médica y se ha registrado una alta cifra de muertes en humanos.

Características 
Tienen colas gruesas y fuertes, típicamente con una superficie rugosa en el primer segmento (proximal) y en el segundo que se utiliza para producir un sonido de advertencia cuándo se frota contra el aguijón (salvo P. distridor). Sus gruesas colas también se emplean para excavar sus madrigueras poco profundas, ya que varias están adaptados a entornos arenosos. Sin embargo algunas especies, de cuerpo más plano se refugian en las grietas de las rocas.

Debido al veneno de acción rápida de sus picaduras, dependen en menor medida de sus delgadas pinzas (quelas) para agarrar a sus presa. Tres especies, P. schlechteri, P. transvaalicus, y P. villosus se cree que pueden rociar veneno de sus colas. Estos tres son también los Buthidae más grandes del mundo. Alcanzando longitudes de hasta 140 mm y masas de hasta 14 g.

Otras características consistentes incluyen una cubierta dorsal de cabeza (caparazón) que carece de crestas grandulares (carinas), mientras que las coberturas superiores de la cola (tergitas) tienen sólo una mediana discreta. Los dientes de pectina más cercanos al cuerpo en las hembras están agrandados y dilatados excepto (P. granulatus Y P. kalaharicus), y tarso inferior (tercer segmento distal) de las cuatro patas delanteras está equipado con peines de cerdas. Las crestas ventrosubmedianas en el cuarto segmento de cola desaparecen del cuerpo, y las crestas ventrolaterales del quinto segmento incluyen claramente procesos claramente espinosos o lobulados cerca de sus extremos distales.

Especies seleccionadas
 Parabuthus brevimanus
 Parabuthus capensis
 Parabuthus granulatus
 Parabuthus laevipes
 Parabuthus liosoma
 Parabuthus mossambicensis
 Parabuthus namibensis
 Parabuthus raudus
 Parabuthus schlechteri
 Parabuthus stridulus
 Parabuthus transvaalicus
 Parabuthus villosus

Filogenética 
Sus parientes cercanos son los géneros de bútidos afrotropicales Grosphus Y Uroplectes que carecen de superficies estriduladoras. El siguiente cladograma illustra las relaciones entre 20 Parabuthus y estos géneros periféricos, según un análisis realizado por Lorenzo Prendini et al. 2003. Algunas especies descritas recientemente (P. cimrmani, P. eritreaensis, P. truculentus Y P. zavattarii) no fueron consideradas en la investigación, por lo que sus posiciones dentro de este sistema siguen sin resolverse.

Notas

Referencias 

Buthidae